Die Lamprophiidae sind eine in Afrika, im Nahen Osten und auf dem Indischen Subkontinent vorkommende Familie kleiner, natternartiger Schlangen.

Merkmale 
Bei den Lamprophiidae handelt es sich durchweg um kleine bis mittelgroße, natternartige Schlangen. Die Familie umfasst Gattungen aus der ehemals paraphyletischen Familie der Nattern (Colubridae) die näher mit den Giftnattern (Elapidae) verwandt sind als mit den Nattern. Die nahe Verwandtschaft und Abtrennung dieser Unterfamilien und Gattungen von den Nattern gründet sich auf molekularbiologische Untersuchungen und wird nur durch wenige morphologische Merkmale gestützt.

Diagnostisches Merkmal der Lamprophiidae sind die dornartigen Hautverknöcherungen der Hemipenis, die in Querreihen stehen und basal mit rüschenartigem Gewebe verbunden sind. Das Merkmal ist bei einigen Taxa, wie der Gattung Bothrolycus nur wenig entwickelt. Außerdem ist der Sulcus spermaticus, eine Rinne an der Innenseite des Hemipenis, in der bei der Kopulation die Spermien in die weibliche Kloake geleitet werden auf eine besondere Weise geformt. Der Sulcus spermaticus der Lamprophiidae teilt sich auf dem mittleren Abschnitt des Hemipenis.

Systematik 
In der Familie Lamprophiidae gibt es 86 Arten in fünfzehn Gattungen:

 Boaedon ,  & , 1854
 Bothrolycus , 1874
 Bothrophthalmus , 1863
 Chamaelycus , 1919
 Dendrolycus , 1956
 Gonionotophis , 1893
 Schwarze Feilenschlange (Gracililima nyassae , 1888)
 Hormonotus , 1857
 Swasiland-Hausschlange (Inyoka  & , 2011)
 Lamprophis , 1843
 Limaformosa
 Lycodonomorphus , 1843
 Lycophidion , 1843
 Mehelya , 1939
 Montaspis gilvomaculata , 1991
 Pseudoboodon , 1897

Zu den Lamprophiidae gehörten ursprünglich 7 Unterfamilien, heute aber nur noch die Arten und Gattungen der ehemaligen Unterfamilie Lamprophiinae. Die Aparallactinae und Atractaspidinae gehören heute zur Familie der Erdvipern (Atractaspididae). Die Unterfamilien Psammophiinae, Prosymninae, Pseudaspidinae und Pseudoxyrhophiidae haben jetzt den Status eigenständiger Familien.

Das folgende Kladogramm zeigt die systematische Stellung der Lamprophiidae und ihrer ehemaligen Unterfamilien.

Einzelnachweise

Weblinks 

 

 
Lamprophiidae (Familie)